473 км — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 473 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога  (Республика Мордовия). Код 640520.
 473 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Донецкая область). Код 494730.